Појам Средичко може се односити на:
 Десно Средичко, насељено место у општини Ласиња, Карловачка жупанија, Република Хрватска
 Лијево Средичко, насељено место у општини Писаровина, Загребачка жупанија, Република Хрватска